Lola Montes puede hacer referencia a:

 Lola Montes (cantante). Cantante de cuples española del siglo XX. 
 Lola Montez. Bailarina y actriz del siglo XIX.
Lola Montès, película de 1955 dirigida por Max Ophüls.